Drama je lahko:

Splošno 
 izraz za tragičen, pretresljiv ali žalosten dogodek
 dramatika, literarna zvrst
 dramsko delo ali dramska igra
 dramski film
 gledališče
 Ljubljanska Drama, slovensko narodno gledališče

V geografiji 
 Drama, naselje v občini Šentjernej